Osoby o tym nazwisku:
 Terry Eagleton – brytyjski filozof i teoretyk kultury, literaturoznawca
 Thomas Eagleton – amerykański prawnik